

Іст-Міллінокет — місто, штат Мен
 Іст-Міллінокет — переписна місцевість, штат Мен